Jepson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James E. Jepson
 Willis Linn Jepson